Е́ссе Пу́льюярви (; ) — финский хоккеист, нападающий клуба «Каролина Харрикейнз».

Карьера

Клубная 
Пульюярви дебютировал в финской хоккейной лиге в основном составе «Кярпята» в сезоне 2014/2015.

На драфте НХЛ 2016 года был выбран под 4-м номером, хотя большинство экспертов предполагало, что финн будет выбран третьим после Остона Мэттьюса и Патрика Лайне. Но выбиравший третьим «Коламбус Блю Джекетс» предпочел выбрать габаритного центрфорварда Пьера-Люка Дюбуа, поэтому Пульюярви был выбран «Эдмонтоном Ойлерз», у которого было право выбора четвертым, и подписал трехлетний контракт новичка.

Дебютировал в НХЛ 12 октября 2016 года в матче против «Калгари Флэймз» и этой же игре забил свой первый гол. Сыграв в 28 играх, в январе был отправлен в фарм-клуб «Эдмонтона» в АХЛ — «Бейкерсфилд Кондорс», где в 39 играх набрал 28 очков.

Сезон 2017/18 начал в «Бейкерсфилде», но уже в ноябре был вызван в основной состав «Ойлерз». В первом же матче забросил шайбу в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».

Международная 
Пульюярви вместе с юниорской сборной Финляндии на ЮЧМ 2015 в Швейцарии выиграл серебряные медали. За 7 игр он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

На домашнем МЧМ 2016 вместе с молодёжной сборной Финляндии Пульюярви выиграл золотые медали. За 7 игр он забил 5 голов, сделал 12 результативных передач, набрал 17 очков и таким образом стал четвёртым по результативности среди игроков моложе 18 лет, выступавших на молодёжных чемпионатах мира, после Яромира Ягра, Уэйна Гретцки и Эрика Линдроса. Также он был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира. В апреле 2016 года в составе юниорской сборной Финляндии стал победителем чемпионата мира. Ранее только Джейсону Зукеру и Джеку Кэмпбеллу удавалось выиграть в один год как молодёжный чемпионат мира, так и юниорский.

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Финляндии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК «Хокки»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»